Az alábbi lista Albánia földrajzi neveit tartalmazza történelmileg érintett nyelveken. A listában főleg települések szerepelnek. Más földrajzi nevek jelölve vannak a listában.

A görög szövegek átírása a hivatalos ELOT 743 rendszer szerint történt.A szerb és macedón szövegek átírása a hivatalos nemzeti átírási rendszer szerint történt(Bővebben)

Fo~ldrajzi nevek
Nyelvészet